Университет Дуйсбурга-Эссена () — государственный университет, расположенный в городах Дуйсбург и Эссен в земле Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ. Он был создан в 2003 году в результате слияния дуйсбургского Университета им. Герхарда Меркатора и Университета Эссена. Университет входит в образованный в 2007 году альянс университетов «Метрополия Рур» ().

Университет Дуйсбурга-Эссена входит в десятку крупнейших немецких университетов. На 2018 год в нём учится более 43.000 студентов на 12 факультетах.

История

Дуйсбургский университет 
Истоки университета берут своё начало в 1555 году, когда герцог Юлих-Клеве-Бергский Вильгельм V „Богатый“ решил основать в своих землях университет. Но ему это не удалось, и университет был открыт только через 90 лет, после того, как герцогство Клеве отошло к курфюрсту Фридриху Вильгельму. Открытие состоялось 14 октября 1655 года, первым ректором стал Иоганн Клаудберг.
В университете было 4 факультета - теологический, медицинский, юридический и свободных искусств. Он считался одним из ведущих университетов западной Пруссии.
К несчастью, всего через несколько десятилетий стала значительной конкуренция с голландскими университетами.

Со временем университет пришёл в упадок и 18 октября 1818 был официально закрыт указом Фридриха Вильгельма III. В то же время был основан Боннский университет, которому досталась большая часть библиотеки Дуйсбургского университета.

С 1818 по 1891 в Дуйсбурге не было ни одного высшего учебного заведения.
В 1891 «Рейнско-Вестфальская металлургическая школа» была переведена из Бохума в Дуйсбург. Позже она была преобразована в «Прусскую Королевскую школу машиностроения и металлургии», переименованную в 1938 году в «Государственную инженерную школу».

В 1960 федеральное правительство приняло решение о переводе педагогической академии из Кеттвига (сегодня- район Эссена) в Дуйсбург. После переезда в 1968 году, новое учебное заведение назвали «Рурским педагогическим университетом».

Эти учебные заведения составили основу открытого в 1972 году „Gesamthochschule Duisburg“. Первым ректором стал профессор Гельмут Шрай.  В 1994 году сенат университета принял решение о его переименовании в «Университет имени Герхарда Меркатора» (), признавая заслуги учёного, который был доцентом в Академической гимназии Дуйсбурга в конце 16 века. Открытие университета было частью политики регионального правительства по рассредоточению ВУЗов.

Эссенский университет 
Университетская высшая школа в Эссене () была основана в 1972 году. Её основание являлось частью политики земли Северный Рейн-Вестфалия по структурным преобразованиям Рурской области и переходу  от угледобывающей и сталелитейной промышленности к неиндустриальным отраслям. 

Кампус был построен в форме четырёхугольника на северном краю старого города Эссена, на месте снесённой ранее части рабочего квартала Зегерот. Это было сделано и с целью интеграции студентов в городскую жизнь.
В состав Высшей школы вошла и Университетская клиника Эссена, расположенная южнее, в районе Хольстерхаузен. Основанная в 1909 году больница стала в 1963 вторым медицинским факультетом мюнстерского университета, в 1967 присоединена к основанному в то время Рурскому университету в Бохуме, и, наконец, в 1972 году стала частью Universität-Gesamthochschule Essen. Таким образом, эссенская высшая школа, наряду с дюссельдорфской, стали единственными из основанных тогда в земле Северный Рейн-Вестфалия Gesamthochschule, имеющими университетскую клинику.

В 1972 часть Folkwang-Hochschule (сегодня - Университет искусств Фолькванг) перешла в подчинение эссенской высшей школы, но 2007 году была возвращена, хотя территориально здания расположены в кампусе университета Эссена.

Кроме того, к Университетской высшей школе была присоединена и Педагогическая высшая школа Эссена (), располагавшаяся в квартале Рюттеншайд; Высшая школа машиностроения () на Шутценбан и Высшая школа строительства () в квартале Мольтке. Кроме зданий педагогической школы, все они используются университетом и сегодня.

Со временем Университетская высшая школа развилась в полноценный университет.

Слияние университетов 
Слияние университетов было предложено региональному правительству ректорами обоих ВУЗов для объединения усилий и использованию общего потенциала. При этом обсуждение конкретных шагов было непростым. Юридически слияние было закреплено законом ландтага Северного Рейна-Вестфалии от 18 декабря 2002 года.

После объединения университетов основные направления распределились следующим образом: медицинские специальности преподаются в Эссене, педагогические тоже, инженерные и общественные науки - в Дуйсбурге. Программы по таким специальностям, как информатика и экономика, существуют в обоих кампусах. В некоторых случаях студентам приходится посещать курсы в обоих кампусах. Между кампусами регулярно ходит университетский автобус.

Университетская библиотека разделена на шесть специализированных, расположенных в обоих городах.
В 2008 году в эссенском кампусе было открыто новое здание химического факультета S07, где располагаются более 100 современных лабораторий. В рамках реорганизации ботанический сад университета был перенесён в Гругапарк в Эссене.

В марте 2007 совместно с Техническим Университетом Дортмунда и Рурским университетом в Бохуме был основан альянс университетов «Метрополия Рур» (), призванный усилить взаимодействие университетов в сферах преподавания и научных исследований. В общей сложности в трёх университетах более 120.000 студентов и 1.300 профессоров.

В 2016 году университет был включён в список Times Higher Education 250 лучших в мире. В том же году он попал на 17 место в списке лучших университетов, существующих менее 50 лет.

Университет участвует в программе Эразмус.
Также он входит в сеть европейских университетов AURORA.

Административное устройство 
Сегодня в университете имеется 12 факультетов:
 Факультет гуманитарных наук
 Факультет общественных наук
 Факультет педагогики
 Факультет искусства и дизайна
 Факультет бизнеса и экономики
 Школа менеджмента им. Меркатора
 Факультет математики
 Факультет физики
 Факультет химии
 Факультет биологии и географии
 Инженерный факультет
 Кафедра строительных наук
 Кафедра электротехники и информационных технологий
 Кафедра компьютерных наук и прикладных когнитивных наук
 Факультет медицины

Всего в университете существует 244 программы обучения.

Исследования

Ключевые направления 
Университет выделяет четыре главных области исследований:
 Нанотехнологии
 Биомедицина
 Городские системы ()
 Изменения в современном обществе ()

Немецким Центром развития ВУЗов (:de:Centrum für Hochschulentwicklung) в 2009 году исследовательская деятельность в следующих областях была признана значительной и заняла высокое место среди немецких университетов:
 бизнес-администрирование (факультет экономики)
 педагогика (факультет образовательных наук)
 математика (математический факультет)

Основные научные институты 
 Альянс восточноазиатских исследований (,AREA Ruhr, совместно с Рурским университетом в Бохуме)
 Институт восточноазиатских исследований (,IN-EAST) 
 Институт магнитного резонанса имени Эрвина Хана (, совместно с университетом Неймегена)
 Институт экспериментальной математики (IEM)
 Интердисциплинарный центр исследований интеграции и миграции (InZentIm)
 Интердисциплинарный центр наноаналитики (ICAN)
 Интердисциплинарный центр педагогических исследований (IZfB)
 Культурно-научный институт Эссена (совместно с университетами Бохума и Дортмунда)
 Немецко-французский институт автоматизации и роботики (IAR) 
 Центр вычислительных наук и симуляций (CCSS)
 Центр исследований воды и окружающей среды (ZWU)
 Центр исследований глобальной кооперации ()
 Центр исследований экономики здравоохранения (CINCH)
 Центр логистики и транспорта (ZLV)
 Центр медицинской биотехнологии (ZMB)
 Центр наноинтеграции (CeNIDE)
 Центр эмпирических исследований образования (ZeB)
 Эссенский колледж гендерных исследований (,EKfG)

Ассоциированные институты 
 paluno, Рурский институт программного обеспечения
 Немецкий северо-западный центр исследования текстиля (DTNW)
 Центр развития корабельных технологий и транспортных систем (DST)
 Азиатско-тихоокеанский экономический исследовательский центр (FIP)
 Институт энергии и технологии окружающей среды (IUTA)
 Институт технологий мобильной и спутниковой связи (IMST)
 Институт пропаганды здоровья и предотвращения заболеваний (IPG)
 Институт водных исследований Рейна-Вестфалии IWW 
 Рейнско-рурский институт социальных исследований и политического консультирования (RISP)
 Институт немецко-еврейской истории имени Соломона Людвига Штейнхейма (StI)
 Центр технологий топливных элементов (ZBT)

Также в университете есть Институт Конфуция

Персоналии

Ректоры 

 01.2003–09.2003 – Хайнер Клефнер (инициатор объединения университетов)
 10.2003–03.2008 – Лотар Цехлин (1-й ректор)
 с 04.2008 – Ульрих Радтке

Лауреаты премии Меркатора 
Ежегодно университетом вручается звание Mercator-Professur известным личностям, „проявляющим открытость и дальновидность в важных вопросах современности“. После этого они выступают в университете с публичной лекцией. Начиная с 1997 года следующие люди получили данное звание (до 2003 года присуждалось Дуйсбургским университетом):

 1997: Ганс-Дитрих Геншер, политик, министр
 1998: Зигфрид Ленц, писатель, новеллист, драматург
 1999: Ян Филипп Реемтсма, филолог, преподаватель, эссеист и публицист, мультимиллионер, меценат и общественный деятель
 2000: Ютта Лимбах, экс-председатель Конституционного суда Германии и бывшая глава Института им. Гёте
 2001: Фолькер Шлёндорф, кинорежиссёр
 2002: Ульрих Викерт, журналист и ведущий
 2003: Daniel Goeudevert, писатель
 2004: Вальтер Кемповски, писатель и историк
 2005: Рихард фон Вайцзеккер, бывший федеральный президент Германии
 2006: Неджла Келек, социолог и публицист
 2007: Ханан Ашрауи, христианский палестинский политик и активистка
 2008: Христиана Нюслайн-Фольхард, биолог, лауреат Нобелевской премии
 2009: Петер Шолль-Латур, журналист и публицист
 2010: Алиса Шварцер, писатель, борец за права женщин
 2011: Удо ди Фабио, профессор Боннского университета, бывший судья Федерального конституционного суда
 2012: Вольфганг Хубер, евангелический теолог, епископ
 2013: Маргарета фон Тротта, актриса, кинорежиссёр и сценарист
 2014: не присуждалась
 2015: Гётц Вольфганг Вернер, предприниматель(DM)
 2016: Карл Леманн, кардинал
 2017: Альфред Гроссер, публицист
 2018: Йоахим Гаук, политический деятель, федеральный президент ФРГ

Поэты при университете 
Университет Дуйсбурга-Эссена был первым и долгое время единственным вузом Германии, которые последовал американскому примеру и привлёк современных авторов () в университет в качестве приглашенных лекторов для семинаров и выступлений. В 1975 году Мартин Вальзер был первым поэтом, который провёл в Эссене лекции поэтики.

Начиная с летнего семестра 2000 года следующие авторы являлись поэтами при университете:

 2000: Эмине Севги Оздамар
 2000/01: Kirsten Boie
 2001: Фолькер Браун
 2001/02: Роберт Гернхардт
 2002: Mike Nicol
 2003: Фридрих Кристиан Делиус
 2003/04: Brigitte Burmeister
 2004: Георг Кляйн
 2004/05: Andreas Steinhöfel
 2005: Ёко Тавада
 2005/06: Dagmar Leupold
 2006: Friedrich Ani
 2006/07: Ханс-Ульрих Трайхель
 2007: Терезия Мора
 2007/08: Zafer Şenocak
 2008: Jürgen Lodemann
 2009/10: Klaus Händl
 2010/11: Judith Kuckart
 2011: Norbert Hummelt
 2011/12: Норберт Шойер
 2012: Guy Helminger
 2012/13: Райнхард Йиргль
 2013: Antje Rávic Strubel
 2013/14: Bernhard Jaumann
 2014/15: Катрин Рёггла
 2015: Марион Пошманн
 2016/16: Клаус Модик
 2016: Лукас Берфус
 2016/17: Доротее Элмигер, Reto Hänny
 2017: Christof Hamann
 2018: Peter Wawerzinek
 2018/19: Петер Штамм

Ранее (с 1975 года) поэтами при университете были также Юрек Беккер, Wilhelm Genazino, Гюнтер Грасс, Günter Herburger, Rolf Hochhuth, Хайнар Кипхардт, Сейс Нотебом, Питер Рюмкорф и Dieter Wellershoff.

См. также 
 ConRuhr
 Рурская область
 Образование в Германии
 Бедайр, Саид

Примечания

Литература 

Университеты Германии
Эссен
Дуйсбург